Ogloblin je priimek več oseb:
 Dimitrij Ogloblin, sovjetski hitrostni drsalec
 Dimitrij Aleksejevič Ogloblin, ruski etnomolog
 Ivan Nikolajevič Ogloblin, sovjetski general